Алекса́ндр Инозе́мцев:
 Александр (Иноземцев) (в миру Николай Иванович; 1887—1948) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Полесский и Пинский.
 Иноземцев, Александр Александрович (род. 1933) — советский и российский биолог, первый руководитель Проблемной биологической лаборатории МГПИ.
 Иноземцев, Александр Александрович (род. 1951) — советский и российский конструктор, специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций, член-корреспондент РАН (2016).
 Иноземцев, Александр Николаевич (1957—2014) — заведующий кафедрой автоматизированных станочных систем, директор института непрерывного профессионального образования Тульского государственного университета, доктор технических наук, профессор.